CAAM steht für:
 Centro Atlántico de Arte Moderno, Kulturzentrum in Las Palmas de Gran Canaria
 Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas an der Universität von Puerto Rico
 Crédit Agricole Asset Management
 California Association of Ayurvedic Medicine
 California African American Museum
 China Association Of Automobile Manufacturers, ein Branchenverband

CAAM